Элеуса может означать:

 Елеуса — один из основных иконографических типов изображения Богоматери.
Топоним
 Велюса — село в общине Струмица в Республике Македонии.
 Элеуса (Арта) — деревня в общине Арта в Эпире в Греции.
 Элеуса (Родос) — деревня на Родосе.
 Элеуса (Салоники) — деревня в общине Халкидон в Центральной Македонии в Греции.
 Элеуса (Янина) — малый город, административный центр общины Зица в Эпире в Греции.
 Элеуса — остров в группе островов Лаусес в заливе Сароникос. Также известен как Лагуса.
 Элеуса — остров в бухте Анависос в заливе Сароникос. Также известен как .